Sweetser steht für:

 Sweetser (Indiana), ein Ort im Grant County (Indiana) im US-Bundesstaat Indiana

Sweetser ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sweetser (1808–1864), US-amerikanischer Politiker
 Lauren Sweetser (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Lewis H. Sweetser (1868–1944), US-amerikanischer Politiker